Крейл () — село в Нідерландах.
 Крейл () — рибальське селище в Шотландії, поблизу мису Файф-Несс.